Sergy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sergy (Ain)
 Sergy (Aisne)

Siehe auch:
 Cergy